Kovách Aladár (1860–1930) néprajzkutató, levéltáros, múzeumigazgató
 Kovách Aladár (1866–1922) sebész, mentőorvos
 Kovách Aladár (1908–1979) író, dramaturg